Castru sau Castrum poate fi:

 Castru, fortificație romană, celtică sau medievală
 Castrum Group, grup de companii de construcții din România

Vezi și 
 
 Castro